Tófalvi Éva (Csíkszereda, 1978. december 4. –) román színekben versenyző erdélyi magyar biatlonista. Ő a legeredményesebb csíkszeredai sílövő.

A 2008–2009-es sílövő világkupa során az összetett eredmények alapján második helyen végzett, és ezzel a 11. helyen állt a női sílövő világranglistán. Ugyancsak a 2008–2009-es szezon alatt szerezte meg első világkupa-győzelmét, mégpedig a 15 kilométeres egyéni versenyszámban. Eredetileg a második helyen végzett volna, de végül a nyertes Albina Ahatova nevű orosz versenyzőt kizárták a versenyből doppingvétség következtében. Egyéni, sprint, üldözőverseny és tömegrajtos versenyszámokban indul.

Magassága , testtömege . Edzője Márton Simon. A 2010. évi téli olimpiai játékokon és a 2014. évi téli olimpiai játékokon ő volt Románia zászlóvivője.

2016-ban megbukott a doppingteszten, tiltott meldoniumot mutattak ki a szervezetében.

Eredményei 
Tófalvi Éva legfőbb eredményei (nagyrészt a top 30-ban) a következők:

Világkupa

Jegyzetek

Források

Fordítás

További információk 
 Profilja a biathlonworld.com-on
 Olimpiai részvételek 

1978-ban született személyek
Élő személyek
Magyar sílövők
Magyar női síelők
Csíkszeredaiak
Romániai magyar sportolók
Román olimpikonok
Román sílövők
Székelyek